Valloires peut faire référence à:

 Abbaye de Valloires (département de la Somme)
 Jardins de Valloires (département de la Somme)
 Valloire (commune du département de la Savoie)